Rabatt kan syfta på
Rabatt (ekonomi) - prisavdrag
Rabatt (trädgård) - långsmalt trädgårdsland